Die Volleyball-Saison 2010/11 des Challenge Cups begann mit der ersten Runde am 9. Oktober und endete mit dem Finale am 2. April. Sieger wurde Azerrail Baku aus Aserbaidschan.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden sind. Bis zum Finale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2010/11
Volleyballsaison 2010/11
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften